Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Ellis () :
le comté d'Ellis, situé dans l'État du Kansas ;
le comté d'Ellis, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté d'Ellis, situé dans l'État du Texas.